Барон Жан де Сели-Лонгшан () (1912 — 1943) — бельгийский военный лётчик, лейтенант.

Биография 
Из титулованного дворянства. Служил в бельгийской кавалерии в качестве офицера, впоследствии эвакуировался вместе с британскими экспедиционными силами из Дюнкерка. По возвращении во Францию был интернирован властями Виши, но бежал в Великобританию и был принят для лётной подготовки в королевские ВВС. Он был отправлен в эскадрилью № 609 и управлял Hawker Typhoon.

Являлся лётчиком-истребителем во время Второй мировой войны. Получил известность своим нападением на штаб-квартиру гестапо в Брюсселе в оккупированной немцами Бельгии в 1943. За не санкционированный авиаудар по штаб-квартире гестапо 20 января 1943 года, когда он обстрелял все этажи и сбросил на крышу здания бельгийский флаг, он был понижен в должности до пилота-офицера и одновременно награждён лётным крестом. После нападения нацисты обнаружили четыре убитых и пять серьёзно раненых. Бюст, посвящённый его действиям, теперь стоит возле этого здания.

Погиб 16 августа 1943 года, когда его самолёт потерпел крушение при посадке в базе ВВС Манстон после вылёта над Остенде. Его тело было похоронено в . Отмечание его подвига состоялось 16 августа 2013 совместно с Королевским британским легионом.

Литература 
 Доннет М. Les aviateurs belges dans la Royal Air Force. Брюссель: Racine. ISBN 978-2-87386-472-9.

Примечания 

Члены Королевских ВВС, участвовавшие во Второй мировой войне
Лётчики Бельгии
Участники Второй мировой войны (Бельгия)